Il Nyewood Lane è uno stadio di calcio sito a Bognor Regis, dove il Bognor Regis Town F.C. disputa le sue partite casalinghe.

È considerato tra i migliori terreni di gioco tra i dilettanti in Inghilterra.
L'impianto di illuminazione ha un illustre passato, provenendo nientemeno
che da Wembley ed è stato poi adattato su pali
del telegrafo. Recentemente è stato dato l'OK per la
costruzione di una tribuna da 1500 posti che dovrebbe
comportare un esborso di 600000 sterline, forse parzialmente coperto
da contributi federali in ragione del 20-25%.

Stadi di calcio dell'Inghilterra